Джон де Моубрей (; 1 августа 1365 — 12 января 1383) — английский аристократ, 5-й барон Моубрей и 6-й барон Сегрейв (с 1368 года), 1-й граф Ноттингем (с 1377 года). Рано потеряв родителей, стал единственным наследником двух баронских семейств, но умер в 17 лет бездетным.

Биография 
Джон де Моубрей родился 1 августа 1365 года в Эпворте на острове Аксхолм в Линкольншире и был старшим сыном Джона де Моубрея, 4-го барона Моубрей, и Элизабет Сегрейв, баронессы Сегрейв в своём праве (suo jure). Он принадлежал к знатному англонормандскому роду, основатель которого был соратником Вильгельма Завоевателя. Джон находился в близком родстве с королевским домом: его бабка по отцу, Джоан, принадлежала к Ланкастерской ветви Плантагенетов, а бабка по матери, Маргарет Норфолкская, была дочерью Томаса Бразертона — одного из сыновей короля Эдуарда I. В силу этого родства Джон Гонт (сын короля Эдуарда III) называл Джона Моубрея «кузеном». В семье 4-го барона Моубрей после Джона родились ещё один сын Томас (впоследствии 1-й герцог Норфолк) и три сестры — Элеанора, Маргарет и Джоан.

Уже в 1368 году, в возрасте трёх лет, Джон потерял родителей: его мать умерла в Англии, а отец был убит османами под Константинополем, на пути в Святую землю. Ребёнок стал 5-м бароном Моубрей и 6-м бароном Сегрейв, унаследовав обширные владения в ряде английских графств. При этом материнское наследство оказалось довольно скромным, так как существенная часть семейных владений осталась за матерью Элизабет — Маргарет Норфолкской, которая умерла только в 1399 году, пережив таким образом внука.

Опеку над юным бароном осуществляла с апреля 1372 года его двоюродная бабка Бланка Ланкастерская, баронесса Уэйк (сестра Джоан Ланкастерской и вдова Томаса Уэйка, 2-го барона Уэйк из Лидделла). 23 апреля 1377 года Джон был посвящен в рыцари вместе со своими кузенами Ричардом Бордоским (будущим королём Ричардом II) и Генри Болингброком (будущим королём Генрихом IV). В день коронации Ричарда II, 16 июля 1377 года, Моубрей получил специально для него созданный титул графа Ноттингем.

Джон Моубрей умер совсем юным, до 12 февраля 1383 года, не успев жениться и оставить потомство. Он был похоронен в Лондоне. Титулы барона Моубрей и Сегрейв перешли к брату Джона Томасу, а титул графа Ноттингем за отсутствием наследников вернулся к короне, но 12 января 1386 года был воссоздан для Томаса.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 

1
Бароны Сегрейв
Дом де Моубрей
Бароны Моубрей
Бароны Англии XIV века
Графы Англии XIV века